Oude Zijpe (schip, 1711)
 Oude Zijpe (schip, 1740)